Павел Николаевич Анисимов (род. 2 февраля 1989 года) — российский игрок в хоккей с мячом.

Биография 
Воспитанник новосибирского хоккея с мячом. 
Первый тренер — А.А Кузнецов. 
Дебютировал в сезоне 2007/08 г.г. в новосибирском «Сибсельмаше», где выступал до 2020/2021 г.г. 
С сезона 2021/22 г.г. выступает за Байкал-Энергия (Иркутск). 

Участник кубка Чемпионов 2011 — 4 игры 1 мяч + 1 передача. 
Участник кубка Чемпионов 2013 — 4 игры 2 мяча + 0 передач. 
Участник кубка Чемпионов 2015 — 4 игры 0 мячей + 1 передача. 

1-ый мяч забил в 6 игре 20 марта 2009 года в домашнем матче с командой Волга (9:0) на 84 минуте. 
50-ый мяч забил в 152 игре 29 ноября 2016 года в домашнем матче с командой Байкал-Энергия (5:11) на 86 минуте с передачи Артёма Вшивкова. 
100-ой мяч забил в 207 игре 28 ноября 2018 года в выездной игре с командой Строитель (3:2) на 37 минуте с передачи Артёма Вшивкова. 
150-ой мяч забил в 271 игре 7 февраля 2021 года в домашнем матче с командой Родина (5:5) на 19 минуте с передачи Степана Васюковича.

Достижения 
  
 Финалист кубка России — 2013. 
 Чемпион России среди юниоров — 2008. 
 Победитель первенства России среди юношей — 2005. 
 Cеребряный призёр первенства России среди юношей — 2006.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведётся с сезона — 1999/2000.

На начало сезона 2023/24 забивал мячи в ворота 16 / 12 команд

На начало сезона 2023/24 количество мячей в играх 

 Чемпионат России
по 1 мячу забивал в 87 играх 
по 2 мяча забивал в 34 играх 
по 3 мяча забивал в 6 играх 
по 4 мяча забивал в 3 играх 

Свои 187 мячей забросил в 131 игре, в 200 играх мячей не забивал. 

 Кубок России
по 1 мячу забивал в 16 играх 
по 2 мяча забивал в 15 играх 
по 3 мяча забивал в 2 играх 
Свои 52 мяча забросил в 33 играх, в 55 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 П. Н. Анисимов на сайте ФХМР
 П. Н. Анисимов на сайте Байкал-Энергия
 П. Н. Анисимов на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»